

Cinema 
Justified – cortometraggio del 1909 diretto da Tom Ricketts 
Justified – film del 1915 diretto da Henry Otto

Musica 
Justified – album di Justin Timberlake (2002)

Televisione 
Justified – serie televisiva statunitense del 2010